

Арслановська сільська рада — сільське поселення, Буздяцький район, Башкортостан
 Арслановська сільська рада — сільське поселення, Кігинський район, Башкортостан
 Арслановська сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Арланівська сільська рада